Au-dessus des lois est un titre qui peut désigner :
 Au-dessus des lois (An Honest Man), film muet de Frank Borzage
 Au-dessus des lois (Oltre la legge), film muet italien de Gaston Ravel, sorti en 1919 ;
 Au-dessus des lois (Beyond the Law), film américain de Norman Mailer, sorti en 1968.
 Au-dessus des lois, un épisode de la série télévisée Buffy contre les vampires, diffusé en 1999.